

Cinema 
 Remedy – film del 2005 diretto da Christian Maelen

Musica 
 Remedy – singolo dei The Black Crowes del 1992
 Remedy – album dei Basement Jaxx del 1998
 Remedy – singolo dei Seether del 2004
 Remedy – singolo di Little Boots del 2009
 Remedy – album del gruppo Old Crow Medicine Show del 2014
 Remedy – singolo di Ali Gatie del 2019

Televisione 
 Remedy – serie televisiva canadese del 2014